WD TV — потребительское устройство производства компании Western Digital, которое позволяет пользователям смотреть видео, просматривать изображения и прослушивать музыку с флэш-накопителей USB. Устройство способно проигрывать видео высокой четкости через порт HDMI. Поддерживаются наиболее распространенные видео и аудио форматы.

Модели 
Семейство устройств WD TV поставляются в шести вариантах:

WD TV (первое поколение) 
В ноябре 2008 года Western Digital представила WD TV. Мультимедийный плеер с разрешением Full HD 1080p и поддержкой AC3.

WD TV (Второе поколение) 
Обновлёное устройство с поддержкой 2-канального DTS

WD TV Mini 
Выпущенный осенью 2009 года, был реализован Media Player с DVD качеством, и улучшенное изображение до 1080i, Воспроизведение RealVideo и многие другие популярные форматы файлов без необходимости перекодирования, но отсутствие возможности воспроизведения H.264.

WD TV Live 
Дата выхода — осень 2009 года, Поддерживает разрешение Full HD 1080p. Обновлено устройство с 2-канальным DTS, потоковое видео и поддержка сети, которая поставляется в виде Ethernet разъема на задней панели. Также совместим с некоторыми беспроводными адаптерами USB. Подключение к интернет-сайтам: YouTube, Flickr, Live365, Пандора, Mediafly, Flingo, AccuWeather, Facebook или потокового содержимого из домашней сети. Поддерживает широкий спектр самых популярных форматов файлов. Нет необходимости перекодирования. Mediafly и DVD меню добавлены в обновленых прошивках.

WD TV Live Plus 
Реализованный в начале 2010 года и имеющий все особенности WD TV Live и поддержку Netflix с потоковым видео. В целях поддержки Netflix, система Linux теперь закодирована.

WD TV Live Hub 
Новый продукт компании Western Digital оснащен терабайтным жестким диском 2,5-дюймового форм-фактора, поддерживает воспроизведение видео высокой чёткости в формате Full HD 1080p, может подключаться к сети Ethernet 10/100 Mbit. Также отмечается поддержка воспроизведения потокового видео из Интернета. Плеер умеет работать с веб-сервисами. Устройство оборудовано множеством интерфейсов, включая HDMI 1.4.

WD TV Live Streaming (Третье поколение) 
Третье поколение WD TV Live получило более мощный процессор (Sigma SMP8670AD-CBE3) с тактовой частотой 700 Mhz, увеличенный объём оперативной памяти (512 Мб DDR3) и WiFi-адаптер, работающий в режиме N, который позволяет устройству подключаться к сети без использования проводов. В устройстве по-прежнему используется 100 Mbit Ethernet-controller, несмотря на то, что в некоторых обзорах появилась некорректная информация о наличии в WD TV Live Streaming гигабитного Ethernet порта.

Взлом 
WD TV был взломан, чтобы включить дополнительные опции, в том числе использования внешних оптических приводов, Ethernet подключение через USB-адаптеры, BitTorrent загрузки и улучшения изображения предварительного просмотра миниатюр.

Ссылки 
 Официальный сайт (поддержка устаревших моделей)
 Блог WDTV (англ. язык)
 Обзор WD TV live hub от 3dnews
 Русскоязычный клуб владельцев WD TV

Устройства на базе Linux